Victor Perez può riferirsi a:

Persone
Víctor Pérez Petit (1871-1947), avvocato, scrittore, poeta, saggista, redattore capo e dramaturgo uruguaiano
Messaoud Hai Victor Perez, noto anche come Young Perez (1911-1945), pugile tunisino
Víctor Pérez i Pallarés (1933-2018), artista spagnolo
Víctor Pérez Vera (1943-vivente), ingegnere cileno
Víctor Pérez Varela (1954-vivente), senatore cileno
Víctor Hugo Wally Pérez Peñaloza, noto per il suo personaggio artistico Hija de Perra, (1980-2014), trasformista, artista e modello cileno
Víctor Raúl Pérez Raya (1981-vivente), regista effettista e attore spagnolo
Víctor Manuel Pérez Ramos (1982-vivente), cestista spagnolo
Víctor Pérez Alonso (1988-vivente), calciatore spagnolo
Victor Perez (1992-vivente), golfista francese

Altro
Victor Young Perez, film francese del 2013, diretto da Jacques Ouaniche.